Swan (anglicky labuť) je příjmení patřící více osobám:

 Joseph Swan (1828–1914) – anglický fyzik a chemik
 Peter Swan (1936-2021) - anglický fotbalista
 Robert Swan (* 1956) – anglický polárník
 Serinda Swan (* 1984) – kanadská herečka

Externí odkazy